Во время Великой Отечественной войны 10-я стрелковая бригада действовала в трёх формированиях.

 10-я стрелковая бригада (1-го формирования) — переформирована из 2-й стрелковой бригады ПВО под Ленинградом в сентябре 1941 года, в октябре 1941 года расформирована.
 10-я стрелковая бригада (2-го формирования) — сформирована в 1942 году, действовала в районе Туапсе, в 1943 году обращена на формирование 29-й стрелковой дивизии.
 10-я стрелковая бригада 62-й и 64-й армии — в сентябре-октябре 1942 года название 160-й стрелковой бригады, действовавшей под Сталинградом.

Также существовали:
 10-я мотострелковая бригада
 10-я воздушно-десантная бригада
 10-я отдельная горно-штурмовая бригада
 10-я бригада кавалерии (Войско Польское)
 10-я бригада Армии Людовой «Победа»
 10-я механизированная бригада
 10-я понтонно-мостовая бригада
 10-я тяжёлая танковая бригада (формирования 1939 г.)
 10-я танковая бригада (вермахт)
 10-я артиллерийская бригада противотанковой обороны
 10-я морская авиационная бригада
 10-я смешанная авиационная бригада ВВС Балтийского флота
 10-я бригада ПВО
 10-я механизированная бригада (Аргентина)
 10-я горнопехотная бригада
 10-я воеводинская ударная бригада
 10-я словенская ударная бригада
 10-я бригада «Гусман Эль-Буэно»